

Film 
 L'età della ragione (The Age of Consent) – film del 1932 diretto da Gregory La Cava.

Letteratura 
 L'età della ragione – titolo alternativo di Icosameron, romanzo di Giacomo Casanova del 1788
 L'età della ragione (The Age of Reason) – pamphlet di Thomas Paine del 1794-1795
 L'età della ragione (L'âge de raison) – romanzo di Jean-Paul Sartre del 1945

Musica 
 L'età della ragione – album di Edoardo Vianello del 1993

Televisione 
L'età della ragione (Coming of Age) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation